Claude Noël (né le  à Kirkland Lake, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel et un entraîneur canadien de hockey sur glace.

Le 24 juin 2011, il devient le premier entraîneur-chef des Jets de Winnipeg dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Biographie

Statistiques

Joueur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974 || Trappers de North Bay || NOJHA || 44 || 19 || 43 || 62 || 35 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1974-1975 || Rangers de Kitchener || LHJMO || 70 || 14 || 37 || 51 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976 || Norsemen de Buffalo || NAHL || 74 || 19 || 42 || 61 || 27 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1976-1977 || Bears de Hershey || LAH || 80 || 14 || 32 || 46 || 19 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1977-1978 || Bears de Hershey || LAH || 65 || 13 || 25 || 38 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1978-1979 || Bears de Hershey || LAH || 76 || 30 || 50 || 80 || 27 || 4 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 1979-1980 || Capitals de Washington || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1979-1980 || Bears de Hershey || LAH || 68 || 24 || 38 || 62 || 18 || 16 || 9 || 10 || 19 || 6
|-
| 1980-1981 || Bears de Hershey || LAH || 64 || 14 || 44 || 58 || 50 || 10 || 2 || 2 || 4 || 14
|-
| 1981-1982 || CP Berne || LNA || 26 || 12 || 12 || 24 || 40 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1982-1983 || Goaldiggers de Toledo || LIH || 82 || 42 || 82 || 124 || 41 || 11 || 3 || 15 || 18 || 4
|-
| 1983-1984 || EC Salzbourg || Nationalliga || 26 || 31 || 47 || 78 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1984-1985 || Goakdiggers de Toledo || LIH || 74 || 16 || 56 || 72 || 30 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 1985-1986 || Goaldiggers de Toledo || LIH || 12 || 1 || 7 || 8 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1985-1986 || Wings de Kalamazoo || LIH || 71 || 15 || 38 || 53 || 18 || 6 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 1986-1987 || Wings de Kalamazoo || LIH || 80 || 33 || 37 || 70 || 28 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 1987-1988 || Admirals de Milwaukee || LIH || 56 || 8 || 34 || 42 || 18 ||  ||  ||  ||  || 

| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||

Entraîneur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées et honneurs personnels

Joueur 
 Champion de la Coupe Calder 1980 avec les Bears de Hershey
 Champion de la Coupe Turner 1983 avec les Goaldiggers de Toledo
 Récipiendaire du trophée James-Gatschene 1983
 Nommé dans la seconde équipe d'étoiles de la LIH 1983

Entraîneur 
 Champion de la Coupe Calder 2004 avec les Admirals de Milwaukee
 Récipiendaire du trophée Louis-A.-R.-Pieri 2004

Références 

Naissance en octobre 1955
Naissance à Kirkland Lake
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Goaldiggers de Toledo
Joueur du CP Berne
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Turner
Gagnant du trophée James-Gatschene
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Blue Jackets de Columbus
Entraîneur des Jets de Winnipeg
Gagnant du trophée Louis-A.-R.-Pieri
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché